Gombert est un nom propre qui peut désigner :
Nom de personne d'origine germanique, Gundberht (gund = combat + gerht = brillant), porté notamment dans l'Aveyron, le Nord, la Mayenne et la Savoie. Équivalents flamands : Gombeer, Gombeirt.

Personnalités 
 Gombert de Reims, moine et martyr du .
 Gombert, évêque d'Evreux du .
 Jean de Gombert, prélat français du .
 Laurent Gombert, joueur et entraîneur français de football.
 Nicolas Gombert, compositeur du .
 Thomas-Joseph Gombert, architecte du début du .
 François-Joseph Gombert, architecte du .
 Marcel Gombert, membre de la milice.
 Jean Emile Gombert, professeur et chercheur en psychologie du développement.

Toponyme 
 Château-Gombert, un quartier du  de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône
 La Rose - Technopôle de Château-Gombert (métro de Marseille), station du métro de Marseille ;
 Église Saint-Matthieu de Château-Gombert, église de ce quartier.

Voir aussi 
 Gondelbert, fondateur mythique du ban de Senones.
 
Homonymie de patronyme